Heidenau peut faire référence à :
 Heidenau (Saxe), une ville d'Allemagne
 Heidenau (Basse-Saxe), une commune d'Allemagne